Ozamiz est une ville des Philippines de la partie sud de la province de Misamis occidental.

La ville est située près des provinces de Zamboanga du Sud et du Nord, à  des , principale source d'hydroélectricité du Mindanao.

Histoire

Divisions administratives 
Ozamiz est divisée en 51 barangays.

Démographie

Notes et références

Liens externes 

Ville aux Philippines